Funny Face – musical del 1927
Cenerentola a Parigi (Funny Face) – film musicale del 1957
Funny Face – serie televisiva del 1971
Funny Face – film del 2020 diretto da Tim Sutton